De Dakar-rally 2012 is de 34e editie van de Dakar-rally, en de 4e in Zuid-Amerika. Deze editie werd voor het eerst Peru aangedaan, naast Argentinië en Chili. De rally startte in het Argentijnse Mar del Plata, had een rustdag in Copiapó en finishte in Lima, de hoofdstad van Peru. Hiermee is het voor het eerst dat Buenos Aires niet de start- en/of finishplaats is.

Parcours
De 6e etappe Fiambalá naar Copiapó, de overgangsetappe van Argentinië naar Chili, werd afgelast wegens regen en sneeuw.

Afstanden

Deelnemers

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel laat zien hoeveel deelnemers er aan de start stonden, hoeveel er op de rustdag nog over waren, en hoeveel uiteindelijk de eindstreep haalden.

Belangrijkste deelnemers

Motoren

Auto's

Trucks

Etappe 1: Mar del Plata-Santa Rosa

Geblesseerd gedurende het grootste gedeelte van 2011 was Francisco López Contardo terug in vorm en won de etappe voor Marc Coma en outsider Javier Pizzolito. De etappe werd gekenmerkt door het fatale incident van Jorge Andrés Martínez Boero. Bij de quads werd Sergio Roberto Lafuente Rocha de eerste Uruguayaan die een Dakar etappe wist te winnen voor Marcos Patronelli. Bij de auto's was het team van Mini de snelste met Leonid Borisovich Novítskiy, Krzysztof Wiesław Hołowczyc en Stéphane Peterhansel als snelste, terwijl regerend winnaar Nasser Saleh Al-Attiyah te maken kreeg met mechanische problemen. Bij de trucks won Marcel van Vliet de openingsetappe, net zoals in 2010.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 2: Santa Rosa-San Rafael

Marc Coma won de etappe en heeft een voorsprong van bijna 3 minuten op Cyril Despres. Bij de quads was Sergio Roberto Lafuente Rocha wederom de snelste. Bij de auto's herpakte Nasser Saleh Al-Attiyah zich en won de etappe ondanks dat hij pas laat kon starten. Stéphane Peterhansel nam de leiding over in het algemeen klassement. Bij de trucks won Gerard de Rooy zijn 1e etappeoverwinning in 3 jaar en nam tevens de leiding in het algemeen klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 3: San Rafael-San Juan

Cyril Despres won de etappe richting San Juan, net zoals in 2010, toen ze daar voor het laatst eindigden. Belangrijker nog was dat hij de leiding in het klassement pakte na een navigatiefout van Marc Coma. Zijn voorsprong is 10 minuten na de opgaves van Quinn Alexis Cody (ongeluk) en Jakub Przygoński (opgeblazen moter). Bij de quads pakte Alejandro Martín Patronelli de leiding na de etappeoverwinning van Pablo Sebastian Copetti. Bij de auto's won Nani Roma zijn 15e Dakar etappe, waarvan zijn 3e met een auto. Roma’s teamgenoot, Krzysztof Wiesław Hołowczyc zette de 2e tijd en werd de 1e Poolse ooit om het klassement te leidden. Bij de trucks won tweevoudig wereldkampioen rally Miki Biasion zijn 1e etappe, terwijl Kamaz de leiding overnam dankzij de 2e plaats van Artur Ardavichus.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 4: San Juan-Chilecito

Marc Coma pakte zijn 18e etappe overwinning uit zijn carrière. Hélder Rodrigues nam de 3e plek over in het klassement, maar verloor wel tijd en staat bijna een half uur achter. Bij de quads won Tomás Maffei de etappe en de leiding in het klassement. Bij de auto's won Stéphane Peterhansel en herpakte de leiding in het klassement met meer dan 5 minuten. Bij de trucks won Gerard de Rooy nog een etappe, terwijl zijn teamgenoten op plek 2 en 3 eindigden in de etappe.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 5: Chilecito-Fiambalá

Cyril Despres volgde Marc Coma deze etappe en was zo de snelste. Joan Barreda Bort werd 3e. Cyril Despres leidt het klassement met bijna 10 minuten voorsprong. Bij de quads hield Tomás Maffei de leiding ondanks dat hij tijd verloor ten opzichte van de gebroeders Patronelli, die de snelste waren. Bij de auto's won Krzysztof Wiesław Hołowczyc zijn 1e etappe overwinning. Bij de trucks won Gerard de Rooy de etappe, vlak voor Aleš Loprais.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 6: Fiambalá-Copiapó

Doordat de etappe werd afgelast door het slechte weer gingen de deelnemers in een konvooi over de Andes. Over de rally route was het ijskoud (-8°C). Er moest bijna 200 kilometer worden omgereden om Copiapó te bereiken.

Etappe 7: Copiapó-Copiapó

Marc Coma won de etappe en pakte tijd terug op Cyril Despres, die als leider de rustdag in ging. Bij de quads won Alejandro Martín Patronelli en nam de leiding over in het klassement. Bij de auto's waren de Hummers snel, Nasser Saleh Al-Attiyah won de etappe terwijl Robby Gordon plekken goedmaakte in het klassement. Bij de trucks won Gerard de Rooy opnieuw terwijl de Kamaz truck van teamleider Eduard Valentínovich Nikoláev werd gediskwalificeerd.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 8: Copiapó-Antofagasta

Marc Coma herpakte de leiding in het klassement. Net zoals enkele andere rijders kwam Cyril Despres vast te zitten in een modderput en verloor meer dan 8 minuten. Bij de quads was Marcos sneller dan zijn broer Alejandro, die zijn voorsprong verder uitbouwde. Bij de auto's won er nog een andere Spanjaard, Nani Roma was 5 seconden sneller dan Robby Gorden. Ze pakten beide wat tijd terug ten opzichte van leider Stéphane Peterhansel. Bij de trucks won Aleš Loprais de etappe, vlak voor Gerard de Rooy.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 9: Antofagasta-Iquique

Cyril Despres heroverde de leiding wederom in de etappe van Antofagasta naar Iquique. Bij de quads won Alejandro Martín Patronelli zijn 2e etappe van deze editie. Bij de auto's won Robby Gordon zijn 1e etappe van deze editie na al 2 keer achter elkaar 2e geworden te zijn. Nasser Saleh Al-Attiyah moest opgeven na meer mechanische problemen. Bij de trucks moest Aleš Loprais opgeven na een zware crash. Miki Biasion won de etappe terwijl zijn teamgenoot, Gerard de Rooy nu een comfortabele voorsprong heeft in het klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 10: Iquique-Arica

Ondanks een geblesseerde rechtervoet won Joan Barreda Bort zijn 1e Dakar etappe, voor Coma en Despres. Bij de quads won Tomás Maffei, waarmee hij tijd goedmaakte op Marcos Patronelli in het gevecht om de 2e plaats in het klassement. Bij de auto's won Nani Roma de etappe, voor leider Stéphane Peterhansel. Hij klom daarmee naar de 2e plaats in het klassement na een fout van Robby Gordon en mechanische pech bij Krzysztof Wiesław Hołowczyc. Later die nacht beslisten de race stewards dat de Hummer niet aan de technische voorschriften voldeed en werd Gordon uitgesloten van de rally. Na een beroep op de beslissing werd de Hummer toch toegestaan om door te gaan richting de finish in Lima. Bij de trucks won het team van Kamaz pas zijn 1e Dakar etappe van 2012, Artur Ardavichus was de snelste.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 11: Arica-Arequipa

Marc Coma gaf ietwat toe op Cyril Despres, zodat hij etappe 12 niet hoefde te starten. Bij de quads won Alejandro Martín Patronelli zijn 10e Dakar etappe uit zijn carrière. Bij de auto's had Robby Gordon last van mechanische problemen en verloor 1 uur en 50 minuten op Stéphane Peterhansel, die ook nog de etappe wist te winnen. Bij de trucks wist na teamgenoot Artur Ardavichus ook Andrei Olégovich Kargínov voor de 1e keer een Dakar etappe te winnen.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 12: Arequipa-Nazca

Dankzij zijn beslissing van de dag ervoor wist Marc Coma de etappe te winnen en ook de leiding te pakken in het klassement. Bij de quads won Marcos Patronelli de etappe. Bij de auto's herpakte Robby Gordon zich en won de etappe. Zijn achterstand is nog altijd flink, al on hij wel inlopen doordat leider Stéphane Peterhansel vast kwam te zitten en daarmee veel tijd verloor. Bij de trucks verloor Andrei Olégovich Kargínov ook veel tijd terwijl Gerard de Rooy zijn 5e dagzege pakte en zijn ruime leiding behield.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 13: Nazca-Pisco

Hélder Rodrigues won zijn 1e etappe van de rally. Het grote nieuws was echter de versnellingsbakproblemen van Marc Coma, waardoor Cyril Despres de leiding in het klassement weer over on nemen. Bij de quads reden de gebroeders Patronelli het rustig aan waardoor Tomás Maffei de etappe kon winnen. Bij de auto's werd de dag gekenmerkt door de crashes van Nani Roma en Robby Gordon. Stéphane Peterhansel won zijn 3e etappe van de rally en bouwde daarmee zijn voorsprong flink uit. Bij de trucks won Andrei Olégovich Kargínov zijn 2e etappe voor André De Azevedo en Hans Stacey.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 14: Pisco-Lima

Pål Anders Ullevålseter won de laatste etappe terwijl Cyril Despres zijn 4e Dakar won. Bij de quads won Alejandro Martín Patronelli voor zijn broer Marcos en Tomás Maffei, die de laatste etappe won en het Argentijnse podium compleet maakte. Bij de auto's won Robby Gordon de etappe terwijl Stéphane Peterhansel de rally won. Bij de trucks won Miki Biasion de etappe terwijl Iveco teamgenoten Gerard de Rooy en Hans Stacey respectievelijk 1e en 2e eindigden in het klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Uitslagen

Etappewinnaars en Klassementsleiders

Eindklassement

Alternatieve Klassementen

Overleden
 Na 55 kilometer in de 1e etappe kwam de Argentijn Jorge Andrés Martínez Boero hard ten val. Als gevolg van het ongeluk kreeg hij een hartaanval. Hij werd nog gereanimeerd, maar op weg naar het ziekenhuis is Boero toch overleden. Hij is 38 jaar geworden.
 Een dag later zijn twee Argentijnse toeschouwers om het leven gekomen. Tijdens de 1e etappe is de 37-jarige Luis Soldavini met zijn 11-jarige zoon Tomás Soldavini overleden door een vliegtuigongeluk. De 2 toeschouwers zaten in een klein vliegtuig dat vlak bij de route is neergestort.

Trivia
 Voor de Japanse Yoshimasa Sugawara is het al zijn 29e deelname en zijn 30e achtereenvolgende inschrijving. Yoshimasa heeft daarmee een record voor meeste verreden edities en de meeste deelnames achter elkaar. Omdat dat de editie van 2008 werd afgelast wordt deze niet in het record bijgehouden als zijnde een deelname, maar wordt het nog steeds als 1 reeks wordt gezien. Ook finishte Yoshimasa de Dakar Rally voor de 24e keer. Voor zijn zoon Teruhito Sugawara is het de 14e Dakar Rally, waarvan zijn 7e als coureur. Ook won Teruhito het klassement voor trucks met een motorinhoud tot 10 liter.
 Gerard de Rooy won de Dakar exact 25 jaar na zijn vader Jan de Rooy, die in 1987 de snelste truck was. Het was ook de derde Nederlander die de Dakar won bij de trucks, nadat Gerards neef Hans Stacey dat in 2007 wist te doen.
 246 van de 443 voertuigen bereiken de finish, en dat is 55,5%.
 De Nederlandse inschrijvingen bestonden uit 11 motoren, 16 auto's en 24 trucks, 51 equipes in totaal. Hiervan bereikten 6 motoren, 9 auto's en 21 trucks, 36 equipes in totaal de finish en dat is 70,6%.
 Het is voor KTM al de 11e zege op rij als constructeur in het motorklassement.
 Het is voor Yamaha de 4e zege in het quadklassement en de 13e zege voor het merk in totaal. Het behaalde eerder al 9 zeges in het motorklassement en is daarmee de enige constructeur die in meerdere klassementen meerdere keren won.
 Het is voor Mini de 1e zege als constructeur in het autoklassement ooit.
 Ook is het de 1e zege voor Iveco als constructeur in het truckklassement.
 Voor Alejandro Martín Patronelli is het de 2e zege in het eindklassement op rij en voor Cyril Despres is het al de 4e zege in het eindklassement. Stéphane Peterhansel won zelfs al voor de 10e keer een eindklassement, waarvan de 4e keer in een auto, en voor het eerst sinds 2007.
 Met een leeftijd van 20 jaar en 3 maanden was Lucas Bonetto de jongste deelnemer.
 Met een leeftijd van 71 jaar en 3 maanden was Francisco Claudio Regunaschi de oudste deelnemer.
 Peru werd het 27e land waar de Dakar rally verreden werd.

Opmerkingen

Referenties

2012
Rally in 2012
Motorsport in 2012